Требо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Баньер-де-Бигор. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65451.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 125 км юго-западнее Тулузы, в 15 км к югу от Тарба.

По территории коммуны протекают реки Адур,  и Ану ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 698 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 430 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 305 были экономически активными, 125 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 305 активных жителей работали 282 человека (143 мужчины и 139 женщин), безработных было 23 (10 мужчин и 13 женщин). Среди 125 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра
 Часовня Нотр-Дам

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи